Bœuf peut faire référence à :

Zoologie

Animal de bétail 
 Bœuf, un mâle castré de l'espèce Bos taurus
 voir aussi le bœuf comme animal de trait
 Bœuf, diverses espèces sauvages ou domestiques du genre Bos
 Bœuf Gras, figure centrale de plusieurs fêtes carnavalesques
 Bœuf musqué, nom d'une espèce de Caprinés à toison laineuse, mâle ou femelle.

Viande bouchère 
 En boucherie, le bœuf est de la viande bovine (espèce Bos taurus).

Voir aussi la liste de mets à base de viande de bœuf.

Musique 
 Un bœuf, en musique, est une séance improvisée.

Patronymes 

 Alexis Bœuf (né en 1986), biathlète français. 
 Daniel Bœuf (), peintre français.
 Georges Bœuf (1937-2020), saxophoniste et compositeur français.
 Johanna Bœuf (née en 1997), skieuse alpine française.
 Joseph Bœuf (1861 - 1927), fabricant français d’instruments de musique, luthier.
 Marc Boeuf sans ligature (1934-1993), homme politique français.
 Gilles Boeuf sans ligature (né en 1950), biologiste français.

Toponymes 

 La Boeuf est une rivière des États-Unis.
 Rivière Boeuf est une rivière des États-Unis prenant sa source dans l'État de l'Arkansas et s'écoulant ensuite dans l'est de l'État de la Louisiane.
 Rivière à Bœuf, un affluent de la rivière Etchemin (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Luc-de-Bellechasse, dans la MRC Les Etchemins, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Voir aussi 

 
 
 Lesbœufs

Et encore :
 
 Blanc de bœuf

 Fiel de bœuf
Nerf de bœuf
 Nez de Bœuf

 Pique-bœuf, un oiseau

Tête de bœuf